Кудашево () — упраздненная деревня в Ишимбайском районе Башкортостана, входившая в Кулгунинский сельсовет.

Население 
В 1939 году — 135 человек, в 1959 — 74 человека

Географическое положение 
Деревня была расположена по берегу речки Малая Кудашка.

Расстояние до:
 районного центра (Ишимбай): 97 км,
 центра сельсовета (Кулгунино): км,
 ближайшей ж/д станции (Стерлитамак): 95 км.

История 
Основана после 1920 г. в Макаровской волости как хутор. В 1939 году учтены выселки хут. Арамкудаш (12 чел.), Мало-Кудаш (47 чел.), сторожка Больше-Кудаш (9 чел.), существовавшие до середины 1950-х.

Деревня существовала до середины 1970-х. Упразднено официально в 1981 году, согласно Указу Президиума ВС Башкирской АССР от 14.09.1981 N 6-2/327 «Об исключении некоторых населенных пунктов из учетных данных по административно-территориальному делению Башкирской АССР».

Экономика 
Деревня находилась на трассе Р316, участок от Кулгунино к Бретяку. От Кудашево идёт дорога местного значения вдоль русла Малой Кудашки.

Достопримечательности 
Река Малая Кудашка, гора Кудашка (599 м).

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы Ишимбайского района 
 Начальная страница Ишимбайского района портала «Генеалогия и Архивы»
 Закон о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан N 126-з от 17 декабря 2004 года
 Единый электронный справочник муниципальных районов Республики Башкортостан

Населённые пункты, упразднённые в 1981 году
Исчезнувшие населённые пункты Ишимбайского района
Появились в 1920-е годы в России
1920-е годы в Башкортостане